Esistono più comuni francesi con questo nome

 Vincelles – Giura
 Vincelles – Marna
 Vincelles – Saona e Loira
 Vincelles – Yonne